Untitled Miraculous animated musical este o viitoare animație bazată pe "[Miraculos: Buburuza și Motan Noir]". Aceasta va fi lansată in anul 2023

Producție

Filmul a fost dezvăluit pentru prima oară de Jeremy Zag în cadrul panoului "Miraculous" de la Comikon İstanbul , pe 29 septembrie 2018.

iar complotul său va fi un amestec între originea universului și încheierea sezonului 5. Finalizarea sezonului 4 și a sezonului 5 înainte ca filmul să fie prioritar pentru studio.

Pe 6 decembrie 2018, în timpul concursului Miraculous de la Comic Con Experience, Jeremy Zag a dezvăluit că filmul va fi muzical și va cuprinde muzică compusă de Jeremy Zag.

Referințe și note

Legături externe
 
 Site web

Disney Channel
Seriale de animație